Браси може да се односи на:

 Браси (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр
 Браси (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Браси (Рокицани), насељено место у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република